Orden Mundial (Título original en inglés: World Order) es un libro sobre relaciones internacionales escrito por Henry Kissinger y publicado en 2014 por Penguin Books.

Contenido 
Henry Kissinger, a partir de su inmensa experiencia como uno de los principales estadistas del siglo XX, ofrece su análisis del último desafío del siglo XXI: cómo construir un orden internacional compartido en un mundo de perspectivas históricas divergentes, conflicto violento, tecnología en proliferación y extremismo ideológico.

Índice:

1. Introducción: La cuestión del orden mundial
2. Europa: Un orden internacional plural
3. El sistema de balance de poder europeo y su final
4. Islamismo y Medio Oriente: Un mundo en desorden
5. Los Estados Unidos e Irán
6. La multiplicidad de Asia
7. Hacia un orden asiático
8. Actuando para toda la humanidad: Los Estados Unidos y su concepto de orden
9. Los Estados Unidos: Superpotencia ambivalente
10. Tecnología, equilibrio y conciencia humana
11. Conclusión: ¿Orden mundial en nuestro tiempo?

Referencias 

Libros de 2014